Лу́чшие бомбарди́ры чемпиона́та Дании по футбо́лу () — список лучших бомбардиров основных Суперлиги начиная с сезона 1936-37 по 1939-40,1946-90 и с 1991 по сезон 2014-15. Лучшим бомбардиром становится игрок, забивший больше всех мячей в чемпионате Дании. Данные о лучших бомбардирах с сезона 1912-13 по 1935-36, и с 1940-41 по сезон 1944-45 не имеются.

Чемпионат серии (1936—1940)

Первый дивизион (1945—1990)

Суперлига (1991-н.в.)

Примечания

Ссылки 

Футбол в Дании
Чемпионат Дании по футболу